Wolffgramm ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Otto Hermann von Wolffgramm (1836–1895), von 1889 bis 1895 Kabinettsminister des Fürsten zur Lippe
 Horst Wolffgramm (1926–2020), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Wolfgramm
 Wolfframm
 Wolffram
 Wolfram (Begriffsklärung)